Mistrovství světa v rychlobruslení ve sprintu 2013 se konalo ve dnech 26. a 27. ledna 2013 v rychlobruslařské hale Utah Olympic Oval v americkém Kearns nedaleko Salt Lake City. Celkově se jednalo o 44. světový sprinterský šampionát. Z předchozího mistrovství světa obhajovali tituly Nizozemec Stefan Groothuis a Číňanka Jü Ťing. V Salt Lake City zvítězili Nizozemec Michel Mulder a Američanka Heather Richardsonová.

Českou výpravu tvořila pouze Karolína Erbanová, která byla ve druhém závodě na 1000 m diskvalifikovaná kvůli omezení soupeřky při střídání drah.

Muži

Ženy 
* pád

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
  Oficiální výsledky z Mistrovství světa ve sprintu 2013, isuresults.eu

2013
Rychlobruslení v roce 2013
Rychlobruslení v USA
Sport v Kearns
Sport v USA v roce 2013